-{Focus}- () је прва песма са албума Dangerous Woman америчке пјевачице Аријана Гранде.

Референце 

Песме 2015.
Синглови 2015.
Ритам и блуз песме
Песме Аријане Гранде